Peoria kan have flere betydninger:

 Peoria, Arizona, en by i Arizona i USA
 Peoria, Colorado, en by i Colorado i USA
 Peoria, Illinois, en by i Illinois i USA